Сартаков — російське прізвище.

Відомі носії:
 Сартаков Ігор Анатолійович (*1965) — радянський і російський футболіст, півзахисник і захисник.
 Сартаков Сергій Венедиктович (1908—2005) — російський радянський письменник.

Російські прізвища